Erdmann může být:

křestní jméno
 Erdmann Neumeister (1671–1756) – německý spisovatel, teolog a skladatel kostelních písní
 Erdmann Spies (1862–1938) – československý politik německé národnosti

příjmení
 Mojca Erdmann (* 1975) – německá sopranistka